Забаровка () — городской лесопарк, расположенный на территории Новозаводского района Чернигова. Площадь — 12 га.

История

Описание 
Лесопарк расположен в северо-западной периферийной части Чернигова — внутри усадебной застройки Забаровки — между улицей Нефтяников и административной границей Черниговского горсовета с Черниговским районом. Далее на запад лесопарк, западнее границы города, условно сменяется Подусовским лесом и фактически является его частью.

Природа 
Природа лесопарка представлена преимущественно хвойными породами деревьев.

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том 1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70  © Потоцька С.О., 2012